Andrés Romero, (né en 1981), golfeur argentin.
 Andrés Romero, (né en 1989), footballeur argentin.